Palangga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pallangga, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Palangga, distrikt, Sulawesi Tenggara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar